Rooney puede referirse a:

 R. A. Rooney & Sons, una empresa de Londres que fabrica brochas de afeitar;
 Rooney (banda), una banda de rock de Los Ángeles;
 Rooney (álbum), primer álbum completo LP de la banda de rock de Los Ángeles;
 Patricia Rooney Mara, una actriz estadounidense de cine y televisión; o
 Wayne Rooney, futbolista británico.